Hoofdbetekenis
 Wisent, Europese bizon
 Kaukasische wisent
 Laaglandwisent 

 Overige betekenissen
 Wisent (beeld), Sculptuur in Groningen
 Wisentgehege Springe, wildpark in Duitsland